Rafael Llopart i Ferret (Sitges, 1847 – Barcelona, 1927), negociant "indiano" i filantrop
 Rafael Llopart i Vidaud, fill de Rafael Llopart i Ferret, president del FC Barcelona entre 1915 i 1916